Amerikai Egyesült Állaqmok
Greene, település Indiana állmban
Greene, település Iowa állmban
Greene, város Maine állmban
Greene, statisztikai település Maine állmban
Greene, város New York állmban
Greene, falu New York állmban
Greene, település Rhode Island állmban
Lásd még
Graham Greene (egyértelműsítő lap)